Гарибай () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Гарибай Кинтана, Анхель Мария (1892—1967) — мексиканский католический священник, миссионер, историк и лингвист, исследователь доколумбовых цивилизаций и современных индейских языков, переводчик античной литературы на испанский язык.
 Серратос Гарибай, Аврора (1927—2014) — мексиканская пианистка и музыкальный педагог.
 Серратос Гарибай, Энрике (1929—1960) — мексиканский скрипач, брат предыдущей.